Тийи-сюр-Сёль () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 15 513 человек.

Код INSEE кантона 1432. Всего в кантон Тийи-сюр-Сёль входило 22 коммуны, из них главной коммуной являлась Тийи-сюр-Сёль.

Коммуны кантона 
 Одриё — население 953 чел.
 Бретвиль-л’Оргейёз — население 2316 чел.
 Бруэ — население 436 чел.
 Карканьи — население 263 чел.
 Шё — население 1238 чел.
 Кристо — население 202 чел.
 Дюси-Сент-Маргерит — население 144 чел.
 Фонтене-ле-Пенель — население 919 чел.
 Гренвиль-сюр-Одон — население 998 чел.
 Жювиньи-сюр-Сёль — население 64 чел.
 Ле-Мений-Патри — население 269 чел.
 Лусель — население 179 чел.
 Мондренвиль — население 448 чел.
 Муан (Кальвадос) — население 1283 чел.
 Пюто-ан-Бессен — население 374 чел.
 Ро (Кальвадос) — население 1400 чел.
 Сент-Круа-Гран-Тон — население 296 чел.
 Сен-Манвьё-Норре — население 1723 чел.
 Сен-Вааст-сюр-Сёль — население 140 чел.
 Тессель (Кальвадос) — население 243 чел.
 Тийи-сюр-Сёль — население 1325 чел.
 Ванд (Кальвадос) — население 300 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос